

Сан-Антоніо-де-Ареко, провінція Буенос-Айрес
 Сан-Антоніо-де-лос-Кобрес, провінція Сальта

Сан-Антоніо, округ Корасаль
 Сан-Антоніо, округ Ориндж-Волк

Сан-Антоніо-де-Бенахебер, провінція Валенсія

Сан-Антоніо, Техасі
 Сан-Антоніо — футбольний клуб з однойменного міста
 Сан-Антоніо Скорпіонз — колишній футбольний клуб з однойменного міста
 Сан-Антоніо, Каліфорнія
 Сан-Антоніо, Нью-Мексико
 Сан-Антоніо, Флорида

Сан-Антоніо — провінція регіону Вальпараїсо
 Сан-Антоніо — столиця провінції Сан-Антоніо

Інші місця 

 Сан-Антоніо-де-Пале (раніше Сан-Антоніо-де-Прая), столиця Аннобона, Екваторіальна Гвінея

Транспорт 

 Десантні транспорти-доки типу «Сан-Антоніо», також називається посадочна платформа/док (LPD), що використовується ВМС США